Das 20-km-Einzelrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 13. Februar 2014 um 18:00 Uhr im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum statt. Der Franzose Martin Fourcade konnte sich mit nur einem Schießfehler die Goldmedaille sichern. Silber ging an den Deutschen Erik Lesser, die Bronzemedaille gewann Jewgeni Garanitschew aus Russland.

Wettkampfbeschreibung 
Der Einzelwettkampf ist die älteste Disziplin des Biathlons und gilt deshalb auch als „Klassiker“. Die insgesamt 20 km verteilten sich auf fünf gleich lange Laufrunden, nach den ersten vier mussten die Athleten in der Reihenfolge liegend-stehend-liegend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Anders als in den anderen Disziplinen erhielten die Athleten für jede nicht getroffene Scheibe eine Strafzeit von einer Minute. Sieger war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte.

Totalanstieg: 705 m, Maximalanstieg: 28 m, Höhenunterschied: 57 m 
89 Teilnehmer aus 31 Ländern, darunter 87 in der Wertung.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis (PDF, 84 kB)

Einzelnachweise 

Einzel (Männer)